Pischek är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Johann von Pischek (1843–1916), tysk politiker
 Johann Baptist Pischek (1814–1873), böhmisk sångare

Efternamn